Rebanho bovino
Rebanho caprino
Ou ainda:
Efeito rebanho

Desambiguação